Williams pode ser:

 Williams Grand Prix Engineering -  equipe de fórmula 1
 Williams Electronics - empresa de jogos de arcade dos anos 1980.
 Williams International - empresa de turbinas.

Pessoas

John Williams - compositor americano
John Williams (guitarrista) - guitarrista australiano
Richard Williams - militar australiano.
Robbie Williams - cantor britânico
Robin Williams - ator americano
Frank Williams - piloto, dono e diretor da equipe WilliamsF1 - britânico

Lugares

Williams Lake - cidade do Canadá
Williams (Califórnia) - cidade nos Estados Unidos
Puerto Williams - localidade mais meridional do mundo

Doenças
Síndrome de Williams - uma doença caracterizada por problemas cardiovasculares e neurológicos

Desambiguação
Desambiguações de topônimos